Белый Ключ — топоним:

Населённые пункты

Грузия 
 Белый Ключ — прежнее название города Тетри-Цкаро.

Россия 
 Белый Ключ — хутор в Конышёвском районе Курской области.
 Белый Ключ — посёлок в Хомутовском районе Курской области.
 Белый Ключ — село в Лунинском районе Пензенской области.
 Белый Ключ — деревня в Кошкинском районе Самарской области.
 Белый Ключ — село в Базарно-Карабулакском районе Саратовской области.
 Белый Ключ — село в Вольском районе Саратовской области.
 Белый Ключ — посёлок в Ртищевском районе Саратовской области, упразднён в 2016 г.
 Белый Ключ — деревня в Мамадышском районе Татарстана.
 Белый Ключ — село в Вешкаймском районе Ульяновской области.
 Белый Ключ — деревня в Николаевском районе Ульяновской области.
 Белый Ключ — село в Сурском районе Ульяновской области.
 Белый Ключ — село в составе городского округа Ульяновск Ульяновской области.
 Белый Ключ — посёлок станции в составе городского округа Ульяновск Ульяновской области.

Реки 
 Белый Ключ (приток Уршака) — река в Башкирии.
 Белый Ключ (приток Усы) — река в Кемеровской области.
 Белый Ключ (приток Найцухэ)